Mandanda est un patronyme congolais, il peut désigner :
 Steve Mandanda (1985-), footballeur français, vainqueur de la Coupe du monde 2018, frère aîné des suivants ;
 Parfait Mandanda (1989-), footballeur congolais ;
 Riffi Mandanda (1992-), footballeur congolais ;

Patronyme congolais